Cokeromyces är ett släkte av svampar. Cokeromyces ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Cokeromyces